Het ATP-toernooi van Båstad 2011 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open 2011) werd van 11 tot en met 17 juli gespeeld, op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Het toernooi van 2011 trok meer dan 56.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad